Иваница () — город в Сербии в общине Иваница, Моравичский округ. Согласно переписи 2011 года, население составляет 11715 человек

География 
Город расположен в бассейне у подножия склонов Голия и Явор, на берегах реки Моравицы, на высоте 468 м над уровнем моря.

Известные уроженцы 
 Крапчев, Даме
 Михаилович, Драголюб

Ссылки 

 Званични сајт општине Ивањица
 Туристичка организација општине Ивањица

Населённые пункты Сербии